Spyro the Dragon – serie di videogiochi
Spyro the Dragon – primo videogioco della serie
Spyro the Dragon – draghetto viola protagonista della serie di videogiochi